Alasgarov oder Ələsgərov ist der Familienname folgender Personen:

 Murtuz Ələsgərov (1928–2012), aserbaidschanischer Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker
 Süleyman Ələsgərov (1924–2000), aserbaidschanischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge